Памачи има више значења:

 Памачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Памачи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Памачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Памачи (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику